Михаи́л Фёдорович Ники́тин:
 Никитин, Михаил Фёдорович (1780—1852) — русский генерал-майор, участник Наполеоновских войн.
 Никитин, Михаил Фёдорович (1914—2000) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Михаил Фёдорович (1908—1970) — подмосковный колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Никитин, Михаил Фёдорович (1946—2005) — советский кинорежиссёр.